Brachypteromini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, na qual compreende três espécies, em um único gênero.

sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Brachypteromini
 Gênero Brachypteroma

Cerambycinae
Brachypteromini